Топалян — фамилия. Известные носители:
 Топалян, Акоп Кеворкович
 Топалян, Кен (род. 1963) — армянский бобслеист.
 Топалян, Мурад
 Топалян, Стефани